Xavier Malisse e Olivier Rochus hanno battuto in finale Michaël Llodra e Fabrice Santoro, 7-5, 7-5.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (ottavi di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinali)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)
  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (finale)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
  Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale) 
 Leander Paes /  David Rikl (secondo turno) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (ottavi di finale) 
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (secondo turno) 
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (secondo turno) 
 Leoš Friedl /  František Čermák (ottavi di finale) 
 Julian Knowle /  Nenad Zimonjić (secondo turno) 
 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2004
ATP Tour 2004